Quintana del Castillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintana del Castillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Quintana del Castillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar